Rat u Afganistanu (2001. – 2021.)
 građanski rat u Afganistanu
 travanjska revolucija 1978. – 1979.
 sovjetsko-afganistanski rat 1979.-1989.
 građanski rat u Afganistanu 1989.-1992.
 građanski rat u Afganistanu 1992.-1996.
 građanski rat u Afganistanu 1996.-2001.
 afganistanski pohod Crvene armije (1929.)
 englesko-afganistanski ratovi
 prvi englesko-afganistanski rat (1839.—1842.)
 drugi englesko-afganistanski rat (1878.—1881.)
 treći englesko-afganistanski rat (1919.)